Аниций Фауст (значения):
 Аниций Фауст — римский государственный деятель III века и консул 298 года
 Аниций Фауст Альбин Василий — политический деятель Восточной Римской империи и последний консул в истории Рима